West Lebanon, localité du comté de Warren, dans l'État de l'Indiana ;
 West Lebanon, district de la ville de Lebanon, siège du comté de Grafton, dans l'État du New Hampshire ;
 West Lebanon, localité (à situer) de l'État de New York.